Arcola (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie La Spezia
Arcola (platenlabel), een platenlabel

Plaatsen in de Verenigde Staten:
Arcola (Illinois)
Arcola (Mississippi)
Arcola (Missouri)
Arcola (Texas)
Arcola (Virginia)

In Canada:
Arcola (Canada)